— японский футболист.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб Университета Кэйо.

Национальная сборная 
С 1940 по 1954 год сыграл за национальную сборную Японии 6 матчей, в которых забил 1 гол.

Статистика за сборную

Достижения 
 Кубок Императора: 1936, 1937, 1939, 1940, 1951, 1952, 1954

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футбольные тренеры Японии
Тренеры сборной Японии по футболу